
Niu poate desemna:

 Niu (N), a treisprezecea  literă din alfabetul grec
 Niu (autor), autori care au denumit cel puțin o specie:
 Xiao-Ling Niu
 Yao Niu

Vezi și